Арсеновка — название населённых пунктов в России:

 Арсеновка — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Арсеновка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Арсеновка — ранее деревня в Ординском районе Пермского края. В настоящий момент улица Арсеновская в с. Орда.

См. также 
 Арсеневка